Elbe ist der Name folgender Gewässer:
 Elbe, ein Fluss in Tschechien und Deutschland
 Malé Labe (Kleine Elbe), ein Zufluss der Elbe in Tschechien
 Elbe (Bigge), ein Zufluss der Bigge in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Elbe (Eder), ein Zufluss der Eder in Hessen, Deutschland
 Elbe (Wupper), ein Zufluss der Wupper in Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Elbe oder Elbé ist der Familienname folgender Personen:
 Elbe (Adelsgeschlecht)
 A. von der Elbe, Pseudonym von Auguste von der Decken (1827–1908), deutsche Romanschriftstellerin
 Anne-Kathrin Elbe (* 1987), deutsche Leichtathletin
 Anne-Marie Elbe (* 1972), deutsche Sportpsychologin
 Frank Elbe (1941–2022), deutscher Diplomat
 Ingo Elbe (* 1972), deutscher Sozialwissenschaftler
 Jenny Elbe (* 1990), deutsche Leichtathletin
 Joachim von Elbe (1902–2000), US-amerikanischer Jurist und Diplomat
 Joachim Stange-Elbe (* 1956), deutscher Musikwissenschaftler und Computermusiker
 Jörg Elbe (* 1964), deutscher Leichtathlet
 Kurt von Elbe (1871–1957), deutscher Politiker und Verwaltungsbeamter, Landrat des Kreises Neuwied
 Lili Elbe (1882–1931), dänische Transsexuelle
 Martin Elbe (* 1965), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe
 Pascal Elbé (* 1967), französischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur
 R. Elbe, Pseudonym von Ludwig Bloch (1859–1936), deutscher Verleger und Dramaturg 

Elbe ist der Name folgender Orte:
 Elbe (Niedersachsen), eine Gemeinde im Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Groß Elbe, Ortsteil der Gemeinde Elbe im Landkreis Wolfenbüttel in Niedersachsen
 Klein Elbe, Ortsteil der Gemeinde Elbe im Landkreis Wolfenbüttel in Niedersachsen
 Elbe (Washington), ein Ort im Pierce County, US-Bundesstaat Washington
 Elbe-Parey, eine Gemeinde im Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Labe (Jindřichov) (deutsch Elbe), Ort in Tschechien

Elbe ist der Name folgender Schiffe:
 Elbe (A 511), ein Tender der Deutschen Marine
 Elbe (A 61), ein ehemaliger Tender der Deutschen Marine
 Elbe (Schiff, 1832), Kriegsschoner der Königlich Dänischen Marine bzw. der Schleswig-Holsteinischen Marine
 Elbe (Schiff, 1881), ein Passagierschiff des Norddeutschen Lloyd
 Elbe (Schiff, 1911), ein Dampfeisbrecher
 Elbe (Schiff, 1931), ein Fischereischutzschiff der deutschen Reichsmarine
 Elbe (Schiff, 1959), ein ehemaliger niederländischer Hochseeschlepper, heute Museumsschiff
 Elbe (Schiff, 2009), ein deutsches Lotsenstationsschiff
 Elbe (Küstenmotorschiff), am 28. März 1978 vor Texel gesunken
 Elbe 1 (Schiff, 1965), ein ehemaliges Küstenstreifenboot der Wasserschutzpolizei Hamburg, heute Museumsschiff 
 Feuerschiff Elbe 1, Feuerschiffsposition in der Elbemündung
 Feuerschiff Elbe 2, Feuerschiffsposition in der Elbemündung
 Feuerschiff Elbe 3, Feuerschiffsposition in der Elbemündung
 No. 5 Elbe, ein Lotsenschoner
 SMS Elbe, ein Transporter der Preußischen Marine

Elbe steht weiterhin für:
 Elbe (Film), deutsches Filmdrama aus dem Jahr 2006
 Elbe-Filmtheater, ein Kino in Hamburg
 Elbe II, ehemaliger U-Boot-Bunker in Hamburg

ELBE für:
 ELBE (Strahlungsquelle), ein Elektronenbeschleuniger im Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
 zwei österreichische Lokomotiven, siehe ÖNWB IIa, kkStB 15

elbe steht für:
 elbe (Software), ein Build-System für embedded Linux

Siehe auch:
 Alte Elbe (Begriffsklärung)
 Elb
 elbcanto
 Elben
 Elbe-Projekt
 Sonderkommando Elbe

Abkürzung